

Patronyme 

 Nelly Marez-Darley (1906-2001), peintre française ;
 Emmanuel Darley (1963-2016), écrivain français, petit-fils de Nelly Marez-Darley.

Toponyme 

 Darley Abbey, village du Derbyshire en Angleterre.
 Darley Dale, ville du Derbyshire en Angleterre.

Autres 
 Darley Arabian, étalon Arabe.